Mazzucchelli ist ein italienischer Nachname mit folgenden Namensträgern:

 David Mazzucchelli (* 1960), US-amerikanischer Comiczeichner
 Pier Francesco Mazzucchelli genannt il Morazzone (1573–um 1625), italienischer Maler und Freskant